Deutsche Weinstraße
Weinstraße (regio)